Elkrief est un patronyme d'Afrique du Nord porté notamment par :

 Ruth Elkrief, née en 1960,  journaliste française de télévision.

Étymologie 
 Provient de l’arabe dialectal khariyyef (agnelet)

Voir 
 

Patronyme séfarade